Loud'n'Proud — четвертий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Go Down Fighting — 3:07
 Not Faking It — 4:01
 Turn On Your Receiver — 3:19
 Teenage Nervous Breakdown — 3:43
 Free Wheeler — 5:31
 This Flight Tonight — 3:24
 Child In The Sun — 4:51
 The Ballad of Hollis Brown — 9:11

Джерела 
 Loud'n'Proud  allmusic
 Loud'n'Proud  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth